

Топоніми

Села:
 Крути — Чернігівська область, Ніжинський район

 Крути — назва села Крута Житомирського району Житомирської області до 2010 року

Залізниця:
 Крути — залізнична станція Південно-Західної залізниці

Крути () — село, Мінська область, Мядельський район

Мистецтво 
 Крути. Честь і кров — скасований український повнометражний художній фільм про події на станції Крути та поблизу неї у січні 1918 року, який розробляла у 2014 році спільнота «Толока».
 Крути 1918 — український повнометражний художній фільм про події на станції Крути та поблизу неї у січні 1918 року, що вийшов на екрани у 2019 році

Примітки

Див. також 
 Бій під Крутами (1918)
 Меморіальний комплекс «Пам'яті героїв Крут»